Ivona Tubić (née en 1992), karatéka croate.
Nemanja Tubić (né en 1984), footballeur serbe.